Füssenich bezeichnet:
 Füssenich, Ortsteil von Zülpich

Füssenich ist zudem der Familienname der folgenden Personen:
 Bert Füssenich (* 1973), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Peter Füssenich (* 1971), deutscher Architekt und Denkmalpfleger